Kriegskreuz oder Croix de Guerre steht für folgende Orden:

 Kriegskreuz (Belgien) (Croix de Guerre)
 Kriegskreuz (Griechenland) (Polemikos Stavros)
 Kriegskreuz (Luxemburg) (Croix de Guerre)
 Kriegskreuz für Zivilverdienste in Österreich-Ungarn
 Kriegskreuz (Portugal) (Cruz de Guerra)
 Kriegskreuz (Spanien) (Cruz de guerra)
 Tschechoslowakisches Kriegskreuz 1914–1918 (Československý válečný kříž 1914–1918)
 Tschechoslowakisches Kriegskreuz 1939 (Československý válečný kříž 1939)
 Croix de guerre, Frankreich